Київське полісся — фізико-географічна (природна) область у межах Київської та Житомирської областей. Зона переважно вкрита лісами та болотами. Київське полісся перетинає досить багато річок, головні з яких Прип'ять, Уж, Тетерів, Дніпро.

Геологічна будова 
Київське Полісся знаходиться на північно-східному схилі Українського щита накритого осадовими породами потужністю 300—400 м. Це переважно гірські породи, утворенні під час крейдового, палеогенового, неогенового, і антропогенного періодів